«Аллилуия» — дебютный альбом новой группы Вячеслава Бутусова «Орден Славы», выпущенный 15 ноября 2019 года. В альбом вошли тринадцать композиций (в их числе ранее исполнявшийся сингл «Идиот», вышедший 8 ноября 2019 и две версии песни «Чудное мгновение» на стихотворение А. С. Пушкина).

Запись альбома «Аллилуия» проходила летом 2019 в московской студии «Синелаб», где была записана «электрическая» часть, и в санкт-петербургском Доме Радио, где были записаны инструменты симфонического оркестра и детский хор. Мастеринг осуществлён в сентябре Бобом Людвигом (США).

Релиз пластинки состоялся 15 ноября 2019 года.

Список композиций

Клипы 
 2019 — «Дети сидят в интернете» (реж. Олег Ракович)
 2020 — «Идиот» (реж. В. Пономарёв)

Участники записи 
 Вячеслав Бутусов — вокал, гитары, автор;
 Вячеслав Суори — гитара;
 Руслан Гаджиев — бас-гитара;
 Денис Маринкин — ударные.

Об альбоме 
Сам Бутусов сказал о релизе — «альбом-свидетельство и альбом-покаяние; духоподъёмный, как вера; жизнеутверждающий, как надежда; драматичный, как любовь».

На стихотворение Александра Пушкина «Я помню чудное мгновенье…» Вячеслав Бутусов написал сразу две мелодии, песни вошли в альбом под названиями «Чудное мгновение». В своей книги «Архия» Бутусов писал: «Итак, я живу в Пушкине, а он во мне». Музыкант действительно проживает под Санкт-Петербургом в городе Пушкин, также известном как Царское село.

В декабре 2019 года Бутусов дал интервью Виталию Лейбину для журнала «Русский репортёр». Было рассказано в том числе об альбоме и о группе «Орден Славы».

Критика 
Алексей Мажаев написал рецензию на альбом для портала Indermedia. Про композиции «Чудное мгновение», он отметил: «Большинство попыток призвать в поэты-песенники Пушкина, Лермонтова и других классиков сталкивается с очевидной проблемой: гениальным стихам, тем более общеизвестным, нужна столь же гениальная музыка, иначе получается натужно и неловко. Обратных примеров минимум, и версии Бутусова, увы, тоже не пополнили этот список редких удач. «Нуарная» песня «Идиот», навеянная атмосферой Достоевского, выглядит куда более интересной».

Далее в рецензии отмечено, «При Бутусове остались проникновенная манера исполнения, здравый смысл, ироничное отношение к жизни — не так уж мало, чтобы по-прежнему быть интересным публике. Но нет больше поэта Кормильцева, распущены группы «Наутилус Помпилиус» и «Ю-Питер», а сопровождающий проект теперь многозначительно называется «Орден Славы». Возможно, весь этот ребрендинг должен был подчеркнуть, что в творчестве Вячеслава Бутусова наступил новый этап, и, пока публика ищет отголоски старых хитов и находит непрямые цитаты из «Бриллиантовых дорог» в словах песни «Герои», музыкант настойчиво ведёт слушателя к чему-то другому.

В аранжировках появилось больше благостных скрипок, флейт и детских хоров, а в текстах — религиозных отсылок. Вместо привычного определения «русский рок» стилистику альбома можно было бы назвать «христианским роком», хотя в наших палестинах этот жанр не слишком распространён. В целом же «Аллилуия» похожа на работу бравого ветерана, который находится в отличной физической форме, но не желает предаваться своим былым занятиям и даже вспоминать о них. Он нашёл новый путь и идёт по нему, не обращая внимания на то, что вместо прежней толпы его сопровождает небольшая горстка людей».

Примечания

Ссылки 
 Альбом «Аллилуия» на сайте Яндекс. Музыка
 Интервью с Бутусовым об альбоме в РГ

Орден Славы (группа)
Альбомы Вячеслава Бутусова
Дебютные альбомы 2019 года